Krichim kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Stambolijski, Bulgarien, ort, Plovdiv, 
 Kritjim (vattendrag), Smoljan, 
 Kritjim (ort), Plovdiv, obsjtina Kritjim, 
 obsjtina Kritjim, kommun, Plovdiv, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar